Zrní může být:

 semeno obilnin
 Zrní (hudební skupina) – hudební skupina